Пётр Алексеевич Афанасьев:
 Афанасьев, Пётр Алексеевич (1845—1897) — русский инженер и педагог, заслуженный профессор; действительный статский советник.
 Афанасьев, Пётр Алексеевич (1868—1925) — общественно-политический деятель, зачинатель мелиорации и музейного дела в Якутии.